Плитница — топоним от плита; связан с каменоломнями или производством кирпича, плинфы, черепицы и керамики.

Населённых пункты в Белоруссии 
 Плитница — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Плитница — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Плитница — посёлок в Узденском районе Минской области.

Другое 
 Улица Плитница — улица Луцка в центре историко-культурного заповедника.